Johannes Marinus Simon Baljon ist der Name folgender Personen:

* Johannes Marinus Simon Baljon (Theologe) (1861–1908), niederländischer Theologe
 Johannes Marinus Simon Baljon (Islamwissenschaftler) (1919–2001), niederländischer Islamwissenschaftler